

Geografia
Nyon – città della Svizzera
Distretto di Nyon – distretto del Canton Vaud, in Svizzera
Nyon – villaggio del Burkina Faso

Altro
Nyon – personaggio del manga e anime One Piece
Eugène Nyon – scrittore francese